«Ко́тка» — бриг Балтийского флота Российской империи.

Описание брига 
Один из двух 8-пушечных бригов одноименного типа. Длина брига по сведениям из различных источников составляла от 22,86 до 22,9 метра, ширина от 7,9 до 7,92 метра, а осадка от 2,75 до 3 метров. Вооружение брига состояло из восьми шестифунтовых орудий.
Своё название получил по названию одного из островов в финляндских шхерах, где состоялось первое Роченсальмское сражение а.

История службы 
Бриг «Котка» был заложен  года в Санкт-Петербургском адмиралтействе и после спуска на воду  года, вошел в состав Балтийского флота России. В течение первых пяти лет службы судно ежегодно принимало участие в плаваниях гребной эскадры в шхерах Финского залива. Начиная с 1800 года бриг стоял на брандвахте в шхерах у шведской границы.

В 1808 году в Роченсальме бриг был разобран.

Командиры 
Бриг «Котка» в разное время ходил под командованием следующих капитанов:
 1795—1796 — П. С. Салманов
 1797—1799 — А. Т. Подчертков
 1800—1801 — Н. Е. Пестров
 1803 — М. И. Ефимьев
 1804—1805 — С. А. Николаев

Примечания

Литература 
 
 
 

Бриги Балтийского флота Российской империи
Суда по алфавиту